Torrejón del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrejón del Rey (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Torrejón del Rey (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar